Stark:
 Alexandru Stark
 Eric Stark Maskin
 Johannes Stark